Jubilate-Chor steht für:
 Jubilate-Chor (Wetzlar)
 Jubilate-Chor (München)